Kabinett Mosisili steht für folgende Regierungen Lesothos:

 Kabinett Mosisili I 
 Kabinett Mosisili II 
 Kabinett Mosisili III 
 Kabinett Mosisili IV (2015 bis 2017)